La palabra cobre puede hacer referencia:
 al elemento cobre, de número atómico 29 y naturaleza metálica.
 al color cobre o cobrizo.
 a la localidad de Cobre, en el estado de Nevada, Estados Unidos.
 a El Cobre, la capital del municipio José María Vargas, ubicado en el estado Táchira, Venezuela
 a El Cobre, un barrio de la ciudad de Algeciras, España.
 a la serie de televisión Cobre.
 a la Edad del Cobre, un período de la Prehistoria.
 a algunas de las formas personales del verbo cobrar.

El símbolo del elemento cobre es Cu. Para otros usos de esta abreviatura, véase CU (desambiguación).